Genius, een onzichtbare beschermgeest
Genius (bordspel), een spel ontwikkeld door de Duitser Reiner Knizia
Genius (website), een online kennisbank

Film en televisie 
 Genius (1999), een televisiefilm met onder anderen Trevor Morgan en Emmy Rossum
 Genius (2003), een dramafilm met onder anderen Diogerlin Linares en Kelly Walters
 Genius (2016), een biografische film met onder anderen Colin Firth en Jude Law
 Genius (televisieserie), een biografische anthologieserie begonnen in 2017  uitgezonden door National Geographic Channel